Gesche steht für:

 einen weiblichen Vornamen, siehe Gesche

Gesche ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Gesché (1928–2003), belgischer Priester und Theologe
 Bruno Gesche (1905–1980), deutscher SS-Offizier
 Elisabeth Gesche (1924–2019), deutsche Krankenschwester
 Emil Gesche (1871–1966), deutscher Kaufmann
 Helga Gesche (* 1942), deutsche Althistorikerin
 Paul Gesche (1907–1944), deutscher Widerstandskämpfer